BZR peut faire référence à :
 Bazaar, un logiciel de gestion de version ;
 .

Code IATA des aéroports